Termenul de goliciune se poate referi la:
Goliciune trupească sau nuditate
Goliciune sufletească (sentiment)